Pus steht für:
 die lateinische Bezeichnung für Eiter
 Pus (Einheit), altes griechisches Längenmaß
 Pus (Montenegro), Berg westlich von Podgorica, Montenegro

Puś ist der Familienname folgender Personen:
 Wiesław Puś (* 1940), Rektor der Universität Łódź 2002–2008

pus steht für:
 Paschtunische Sprache (ISO-639-3-Code), zentralasiatische Sprache

PuS steht für:
 P+S Werften, ehemaliger norddeutscher Werftenverbund

PUS steht für:
 Flughafen Gimhae (IATA-Flughafencode) in Südkorea
 Permanent Under-Secretary, höchster Beamter eines britischen Ministeriums, entsprechend einem Ministerialrat
 Polyteknikkojen urheiluseura („Polytechnischer Sportclub“, heute Aalto University Sports Club), finnischer Sportclub, 1909 finnischer Fußballmeister
 Presses universitaires de Strasbourg, Universitätsverlag der Universität Straßburg

PUS